Miguel António Teixeira Ferreira Pedro, mais conhecido por Miguel Pedro (Porto, 11 de Junho de 1983) é um futebolista português que joga na Associação Académica de Coimbra, na primeira liga (bwinLiga) portuguesa (na época 2007-2008), actuando preferencialmente a médio direito.

Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Naturais do Porto
Futebolistas de Portugal